Kobilje est un toponyme qui peut désigner :
en Serbie
Kobilje, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Kobilje, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Kobilje, un village situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
en Slovénie
Kobilje, une commune située dans la région du Prekmurje.